Бегло́в — русская фамилия; имеет женскую форму Беглова.

 Беглов, Александр Дмитриевич (род. 1956) — российский государственный деятель, губернатор Санкт-Петербурга.
 Беглов, Алексей Львович (род. 1974) — российский историк религии. Кандидат исторических наук.
 Беглов, Валентин Алексеевич (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Беглов, Геннадий Александрович (1926—2000) — русский кинорежиссёр, актёр, сценарист, писатель.
 Беглов, Иван Иванович (1904—1968) — советский журналист-международник, отец С. И. Беглова.
 Беглов, Пётр Васильевич (1923—2010) — участник Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы.
 Беглов, Спартак Иванович (1924—2006) — советский журналист-международник, сын И. И. Беглова.

 Беглова, Елена Николаевна (род. 1987) — российская баскетболистка.
 Беглова, Садыя Арифовна (1923—1992) — советский юрист.

См. также